District No. 5 School steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 District No. 5 School (Maine) in Alfred, Maine, ID-Nr. 09000015
 District No. 5 School (Shrewsbury, Massachusetts), ID-Nr. 13000622
 District No. 5 School (Petersham, Massachusetts), ID-Nr. 16000455
 District No. 5 School House in Hermon, Maine, ID-Nr. 97001131